

Чепца — річка в Пермському краї, Удмуртії та Кіровській область, ліва притока Вятки
 Чепца — село, Кезький район, Удмуртія
 Чепца — залізнична станція на залізниці Кіров-Перм

Див. також 
 Велика Чепца
 Мала Чепца